Michael Utecht (geboren 1952 oder 1953) ist ein deutscher Autor und ehemaliger Leiter des Stadtarchivs Peine.

Leben 
Michael Utecht durchlief eine Ausbildung zum Kunstlehrer. 1988 erhielt er im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) eine Anstellung im Stadtarchiv von Peine, das damals noch im Keller des Rathauses gelagert und nur ehrenamtlich geleitet wurde. Utechts mit der Maßnahme verbundene erste Aufgabe war die Inventarisierung des Nachlasses des Peiner Amtmannes Johann Friedrich Ziegler.

Nach Beginn der ABM-Maßnahme und dem Umzug in das heutige Gebäude sollte das Peiner Stadtarchiv zukünftig hauptamtlich besetzt werden. Nachdem Utecht das Archiv anfangs kommissarisch geleitet hatte, bewarb er sich ein Jahr später erfolgreich auf die Ausschreibung zum Archivdirektor, als der er die Einrichtung schließlich rund 30 Jahre leitete.

Für eine Neubewertung der Geschehnisse der Novemberpogrome 1938 in Peine durch den Historiker Jens Binner im Kreismuseum Peine steuerte Utecht im Jahr 2017 Archivalien wie Prozessakten und Bildmaterial beispielsweise von der brennenden Peiner Synagoge bei.

In seinem Amt plante und verfasste er zahlreiche Publikationen, darunter die in der Peiner Allgemeinen Zeitung veröffentlichte Serie Geschichte(n) aus dem Stadtarchiv. 

2019 ging Utecht in den Ruhestand. Im selben Jahr veröffentlichte er als sechsten Band der Quelleneditionen aus dem Stadtarchiv bislang unbekannte Briefe des Peiner Ehrenbürgers Friedrich von Bodenstedt zu dessen 200. Geburtstag.

Seine Schriften erschienen im Wesentlichen im Eigenverlag des Stadtarchivs Peine.

Schriften (Auswahl)

Monographien
 Friedrich von Bodenstedt: „… daß ich Dir schon wieder schreibe.“ Briefe an seine Frau und seine Kinder. Quelleneditionen aus dem Stadtarchiv, Band 6, 2019.
 Michael Utecht (Red.), Andreas Kulhawy (Bearb., Einl.): Peine im Ersten Weltkrieg. Aus den Feldpostbriefen der Familien Ziegler und Heine (= Quelleneditionen aus dem Stadtarchiv, Bd. 5), Peine, 2014; Inhaltsverzeichnis

Aufsätze 
 Die Stadt Peine: Geografische Lage, Name und Geschichte der Stadt Peine. In: Brage Bei der Wieden, Henning Steinführer (Hrsg.): Amt und Verantwortung: Träger kommunaler Selbstverwaltung im Wirkungskreis der Braunschweigischen Landschaft. Im Auftrag der Braunschweigischen Landschaft e.V., Appelhans, Braunschweig 2015, ISBN 978-3-944939-10-0, S. 213–323.
 Die Jüdische Gemeinde im Spiegel städtischer Quellen des 17.–19. Jahrhunderts. In: Jens Binner (Hrsg.): Die jüdische Gemeinde in Peine vom Mittelalter bis 1942. Kreisheimatbund Peine, Peine 2009, ISBN 3-9805245-6-6, S. 57–72.
 „Auf der Flucht erschossen!“ Anmerkungen zur Quellensituation Quellen im Startarchiv Peine, in: Jens Binner: „... und trug das Zeichen OST“: Zwangsarbeit in Stadt und Landkreis Peine, Kreisheimatbund Peine, Peine 2002, ISBN 978-3-9805245-2-0, S. 61–74
 Dietrich Wilde. Jurist in Halle und Magdeburg. Geb. 26.3.1909 Bad Suderode; gest. 29.3.1984 Peine, in: Braunschweigisches Biographisches Lexikon, Bd. 2: 19. und 20. Jahrhundert, 1996, S. 655–656
 im Niedersachsenbuch:
 777 Jahre Stadt Peine. Rückblick in die Geschichte, 2000, S. 9–21
 Die Peiner Eule. Vom Spottnamen zum Wahrzeichen, 2000, S. 150–158

Archiv Sonderblätter 
 Friedrich von Bodenstedt. Dichter, Schriftsteller und Peiner Ehrenbürger ( = Archiv Sonderblatt, 2/1999), Peine 1999; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Instandsetzung der Ratsmühle 1695 ( = Archiv Sonderblatt, 2/1999), Peine 1999; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Am Windmühlenwall: Frisch gepflanzte Weiden “aufgezogen und ruiniret” ( = Archiv Sonderblatt, 3/1999), Peine 1999; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Friedrich-Ebert-Platz. Urbahrmachung einer öhden Sandgrube am Pferdemarkt – der Friedrich-Ebert-Platz im 18. Jahrhundert ( = Archiv Sonderblatt, Ausgabe 4/1999), Peine 1999; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Der Peiner Stadt-Schafmeister Blickwede machte sich „mit nächtlicher Fortschaffung der Seinigen“ aus dem Staub ( = Archiv Sonderblatt, 1/2000), Peine 2000; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Ein tödlicher Schuss. 1790. Einbruch beim Stadtchirurgen 1814, ( = Archiv Sonderblatt, 2/2000), Peine 2000; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Friedrich von Bodenstedt (1819 - 1892). Reiseabenteuer in Russland ( = Archiv Sonderblatt, 1/2001), Peine 2001; PDF-Dokument,Faltblatt mit 6 S.
 Währungsreform 1948. Währungsrefom und Schwarzmarkt 1948 ( = Archiv Sonderblatt, 1/2002), Peine 2002; PDF-Dokument,Faltblatt mit 6 S.
 Peiner Freischießen im 19. Jahrhundert Bürger-Tambouren, Trommelboes und Poratzikow ( = Archiv Sonderblatt, 2/2002), Peine 2002; PDF-Dokument, Faltblattmit 6 S.
 Friedrich von Bodenstedt in England ( = Archiv Sonderblatt, 2/2002), Peine 2002; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Bahnstation Peine 1851 ( = Archiv Sonderblatt, 3/2002), Peine 2002; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Die Peiner Eule. Vom Spottnamen zum Wahrzeichen, Hrsg.: Stadt Peine, Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, [o.D., 2002]; PDF-Dokument, Kleinschrift mit 17 S.
 Winterkrise 1946/47 ( = Archiv Sonderblatt, 1/2003), Peine 2003; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Die Jüdische Gemeinde. Vom Mittelalter bis 1942. Geduldet - Geachtet - Vernichtet ( = Archiv Sonderblatt, 2/2003), Peine 2003; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Eröffnung der Bahnstrecke Hannover - Braunschweig 1844 ( = Archiv Sonderblatt, 1/2004), Peine 2004; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Peine im August 1914 ( = Archiv Sonderblatt, 2/2004), Peine 2004; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Gründung des Bibliotheks-Vereins 1829 ( = Archiv Sonderblatt, 3/2004), Peine 2004; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Stadt Peine. Die Geschichte des Burgparks. Die Geschichte der Peiner Burg und des Amtmann-Ziegler-Gartens, Hrsg.: Peine Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Peine, Peine 2004; als PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Stadtverwaltung und Besatzungsmacht 1945 ( = Archiv Sonderblatt, 1/2005), Peine 2005; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Straßenschmutz und Müllprobleme im 19. Jahrhundert ( = Archiv Sonderblatt, 2/2005), Peine 2005; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Streit um die Rathausbeheizung 1830 ( = Archiv Sonderblatt, 3/2005), Peine 2005; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Friedrich von Bodenstedt: „Die Stellung der Frauen im Orient und Occident“ ( = Archiv Sonderblatt, 1/2006), Peine 2006; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Kleine Stadtchronik ( = Archiv Sonderblatt, 2/2006), Peine 2006; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Der Nothstand der Stadt Peine im Jahre 1846/47 ( = Archiv Sonderblatt 3/2006), Peine 2006; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Friedrich von Bodenstedt in Wien 1848 ( = Archiv Sonderblatt, 1/2007), Peine 2007; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Die Gründung der Stadt Peine. Älteste Quellen – jüngste Deutungen ( = Archiv Sonderblatt, 3/2007), Peine 2007; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 1948: „Sorgen um die Sicherheit“ – „Zahlen des Elends“ (= Archiv Sonderblatt, 1/2008), Peine 2008; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Querelen mit Stadtkommandant Mainau und seinen „Musquetieren“ 1743 ( = Archiv Sonderblatt, 2/2008), Peine 2008; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Wohnungs- und Schulnöte in der Nachkriegszeit ( = Archiv Sonderblatt, 1/2009), Peine 2009; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Frühe Peiner Eisenbahn-Initiative 1834 ( = Archiv Sonderblatt, 1/2010), Peine 2010; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Peiner Alltagsleben 1660 ( = Archiv Sonderblatt, 2/2010), Peine 2010; PDF-Dokument Faltblatt mit 6 S.
 Streit um Hud und Weide im Barumer Moor 1631 ( = Archiv Sonderblatt, 2/2011), Peine 2011; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 „Die stat Peine brende al ut ...“ Stadtbrände im 16. Jh.  ( = Archiv Sonderblatt, 1/2012), Peine 2012; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Friedrich von Bodenstedt: „In der Heimath“ ( = Archiv Sonderblatt, 2/2012), Peine 2012; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 100. Todestag A.W. Krasnapolsky. 100 Jahre Herzberg ( = Archiv Sonderblatt, 4/2012), Peine 2012; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 125 Jahre zentrale Wasserversorgung. Peines Wassertürme ( = Archiv Sonderblatt, Bd. 1, 2013), Peine 2013; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 100 Jahre Simonstiftung Peine  ( = Archiv Sonderblatt, Bd. 1, 2013), Peine 2013; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Rudolf Otto. Peiner Theologe und Religionswissenschaftler ( = Archiv Sonderblatt, Bd. 3, 2013), Peine 2013; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Friedrich von Bodenstedt: Vom Schwarzen Meer nach Peine ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 2/2016), hrsg. vom Stadtarchiv Peine, 2016
 Einwohner- und Gewerbestatistik 1819 ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 1/2014), Peine 2014; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Peine 1904: „Scheußliche Dünste und Gerüche“ ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 2/2014), Peine 2014; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 „Die Gast- und Schenckwirthschaften in der Stadt Peine“ im 19. Jahrhundert ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 3/2014), Peine 2014; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Friedrich von Bodenstedt: Von Tiflis zum Schwarzen Meer 1845 ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 1/2015), Peine 2015; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Schützenausmarsch 1835 ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 2/2015), Peine 2015; PDF-Dokument
 Neue Braupfanne für das städtische Brauhaus 1625 ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 3/2015), Peine 2015; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Feuerordnung für die Stadt Peine 1825 ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 4/2015), Peine 2015; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Friedrich von Bodenstedt: Vom Schwarzen Meer nach Peine ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 2/2016), Peine 2016; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Die Zuckerfabrik an der Ilseder Straße ( = Archiv-Sonderblatt, Nummer 3/2016), hrsg. vom Stadtarchiv Peine, 2016; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S. und Presseinformation
 Friedrich von Bodenstedt: Italienische Reise 1847/48, Archiv-Sonderblatt Nr. 1/2017, Peine 2017; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Anschluss der Dammgemeinde an die Stadt 1852 ( = Archiv Sonderblatt, 3/2017), Peine 2017; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S. und Die Dammgemeinde – Seit 165 Jahren bei der Stadt Peine, Presseinformation mit Mediadaten 
 Kostenstreit um Neubau der Wache vor dem Hohen Tor 1777. Kostenstreit um Neubau von Zugbrücke, Stockhaus und Wache vor dem Hohen Tor 1777 ( = Archiv-Sonderblatt, Nr. 4/2017), Peine: Stadt Peine, 2017; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
  Zur Geschichte der Peine–Ilseder Eisenbahn und Hochbahn ( = Archiv-Sonderblatt, Nr. 1/2018), Peine 2018; PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 Streit um die Besetzung der Stadttore 1732 ( = Archiv-Sonderblatt, Nr. 2/2018), Peine: Stadt Peine, 2018 PDF-Dokument, Faltblatt mit 6 S.
 „Liederlicher Lebenswandel und wilde Ehe“ im 19. Jahrhundert, Archiv-Sonderblatt, Peine: Stadt Peine, 2018 Faltblatt mit 6 S.
 Die Peiner Eule. Die Geschichte, wie aus einem Spottnamen ein ein Wahrzeichen wurde ..., Hrsg. Peine Marketing, Peine 2020; PDF-Dokument, Kleinschrift mit 17 S.
 Friedrich von Bodenstedt (* 22.04.1819 in Peine; † 18.04.1892 in Wiesbaden). Die „Lieder des Mirza Schaffy“ – ein Megaseller des 19. Jahrhunderts, Peine [o.D.]; PDF-Dokument, 2 S.

Weblinks 
 Kathrin Bolte: Stadtarchiv Peine / Leiter Michael Utecht geht in den Ruhestand, Artikel in der Peiner Allgemeinen Zeigung vom 13. Februar 2019

Einzelnachweise 

Archivar (Niedersachsen)
Sachbuchautor
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Person (Peine)
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann